Gayo (lud)
 język gayo